Hadewig ist Familienname folgender Personen:

 Bernd Hadewig (* 1946), deutscher Politiker der FDP
 Johann Heinrich Hadewig (1623–1671), deutscher Theologe, Prediger und Schriftsteller 

Hadewig steht für:
 Hadewig (Adelsgeschlecht), niedersächsisch-westfälisches Niederadelsgeschlecht